Boulevard du Général de Gaulle (Roubaix) - straat in Roubaix
 Roubaix - Charles-de-Gaulle (metrostation) - metrostation bij bovenstaande straat